Елизаве́товка — топоним

Населённые пункты

Молдавия 
 Елизаветовка — село в Дондюшанском районе.
 Елизаветовка — село в Унгенском районе.
Елизаветовка — прежнее название села  Елизавета в составе муниципия Бельцы.

Россия 
 Елизаветовка — село в Воробьёвском районе Воронежской области.
 Елизаветовка — село в Павловском районе Воронежской области.
 Елизаветовка — деревня в Глушковском районе Курской области.
 Елизаветовка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Елизаветовка — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Елизаветовка — село в составе города Лесозаводск Приморского края.
 Елизаветовка — село в Азовском районе Ростовской области.
 Елизаветовка — упразднённый в 1963 году хутор в Мальчевском районе Ростовской области.
 Елизаветовка — деревня в Сасовском районе Рязанской области.
 Елизаветовка — деревня в Дубенском районе Тульской области.
 Елизаветовка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.

Украина 
 Елизаветовка — село в Петриковском районе Днепропетровской области.
 Елизаветовка — село в Александровском районе Донецкой области.
 Елизаветовка — село в Марьинском районе Донецкой области.
 Елизаветовка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Елизаветовка — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Елизаветовка — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Елизаветовка — село в Весёловском районе Запорожской области.
 Елизаветовка — посёлок в Приморском районе Запорожской области.
 Елизаветовка — село в Приморском районе Запорожской области.
 Елизаветовка — село в Фастовском районе Киевской области.
 Елизаветовка — село в Антрацитовском районе Луганской области.
 Елизаветовка — село в Березанском районе Николаевской области.
 Елизаветовка — село в Братском районе Николаевской области.
 Елизаветовка — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Елизаветовка — село в Захарьевском районе Одесской области.
 Елизаветовка — село в Раздельнянском районе Одесской области.
 Елизаветовка — село в Перемоговском сельском совете Тарутинского района Одесской области.
 Елизаветовка — село в Юрьевском сельском совете Тарутинского района Одесской области.
 Елизаветовка — село в Диканьском районе Полтавской области.
 Елизаветовка — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Елизаветовка — село в Черкасском районе Черкасской области.

Реки 
 Елизаветовка — приток Толучеевки, протекает в Воронежской области.